

Красноуральська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Красноуральська сільська рада — сільське поселення, Юргамиський район, Курганська область